

471001-471100 

|-bgcolor=#fefefe
| 471001 || || 15 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 471002 || || 27 de setembre de 2009 || Tzec Maun || L. Elenin ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 471003 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 471004 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#fefefe
| 471005 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#FA8072
| 471006 || || 14 de setembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 471007 || || 25 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#C2FFFF
| 471008 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 471009 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 471010 || || 19 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 471011 || || 25 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#fefefe
| 471012 || || 19 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 471013 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 471014 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#fefefe
| 471015 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#fefefe
| 471016 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#fefefe
| 471017 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#fefefe
| 471018 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#fefefe
| 471019 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 471020 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#fefefe
| 471021 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#fefefe
| 471022 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#fefefe
| 471023 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#fefefe
| 471024 || || 18 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 471025 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#fefefe
| 471026 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#fefefe
| 471027 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#fefefe
| 471028 || || 17 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#fefefe
| 471029 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#fefefe
| 471030 || || 25 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#fefefe
| 471031 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#fefefe
| 471032 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#fefefe
| 471033 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#FFC2E0
| 471034 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=035 bgcolor=#fefefe
| 471035 || || 15 de setembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#fefefe
| 471036 || || 27 de setembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 471037 || || 11 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 471038 || || 13 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#fefefe
| 471039 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#fefefe
| 471040 || || 14 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#fefefe
| 471041 || || 21 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#fefefe
| 471042 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#fefefe
| 471043 || || 21 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#fefefe
| 471044 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#fefefe
| 471045 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#fefefe
| 471046 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#fefefe
| 471047 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#fefefe
| 471048 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#E9E9E9
| 471049 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#fefefe
| 471050 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#fefefe
| 471051 || || 21 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 471052 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#fefefe
| 471053 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#fefefe
| 471054 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#fefefe
| 471055 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 471056 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#fefefe
| 471057 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 471058 || || 24 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#C2FFFF
| 471059 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 471060 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 471061 || || 6 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#fefefe
| 471062 || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 471063 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 471064 || || 11 de novembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 471065 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 471066 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 471067 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 471068 || || 12 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#fefefe
| 471069 || || 18 d'octubre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 471070 || || 15 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 471071 || || 23 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#fefefe
| 471072 || || 16 de novembre de 2009 || BlackBird || K. Levin, N. Teamo ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#fefefe
| 471073 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 471074 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#E9E9E9
| 471075 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#fefefe
| 471076 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#fefefe
| 471077 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#C2FFFF
| 471078 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 471079 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 471080 || || 23 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 471081 || || 17 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 471082 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#FFC2E0
| 471083 || || 12 de desembre de 2009 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=084 bgcolor=#fefefe
| 471084 || || 11 de desembre de 2009 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 471085 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 471086 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 471087 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 471088 || || 23 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 471089 || || 19 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 471090 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 471091 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 471092 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 471093 || || 27 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 471094 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 471095 || || 15 de desembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 471096 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#E9E9E9
| 471097 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 471098 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 471099 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 471100 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

471101-471200 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 471101 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#E9E9E9
| 471102 || || 16 de gener de 2010 || Bisei SG Center || BATTeRS ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 471103 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 471104 || || 19 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 471105 || || 16 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 471106 || || 23 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 471107 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#FFC2E0
| 471108 || || 9 de febrer de 2010 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 471109 Vladobahýl || || 12 de febrer de 2010 || Mayhill || S. Kürti ||  || 
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 471110 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#E9E9E9
| 471111 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 471112 || || 12 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 471113 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#E9E9E9
| 471114 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#E9E9E9
| 471115 || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 471116 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#E9E9E9
| 471117 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 471118 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 471119 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 471120 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 471121 || || 6 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 471122 || || 15 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 471123 || || 2 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 471124 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 471125 || || 15 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 471126 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 471127 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 471128 || || 15 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 471129 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 471130 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 471131 || || 21 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 471132 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 471133 || || 4 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#fefefe
| 471134 || || 5 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 471135 || || 10 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#C7FF8F
| 471136 || || 9 de març de 2010 || La Silla || D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte || centaure ||  —
|-id=137 bgcolor=#C2E0FF
| 471137 || || 13 de març de 2010 || La Silla || D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte || SDO ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 471138 || || 13 de març de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 471139 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#E9E9E9
| 471140 || || 16 de febrer de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 471141 || || 13 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 471142 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#C2E0FF
| 471143 || || 13 de març de 2010 || Las Campanas || A. Udalski, S. S. Sheppard, M. Kubiak, C. Trujillo || res2:7 ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 471144 || || 20 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 471145 || || 19 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 471146 || || 16 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 471147 || || 16 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 471148 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#C7FF8F
| 471149 || || 17 de març de 2010 || La Silla || D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte || centaure ||  —
|-id=150 bgcolor=#C2E0FF
| 471150 || || 18 de març de 2010 || La Silla || D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte || plutino? ||  —
|-id=151 bgcolor=#C2E0FF
| 471151 || || 19 de març de 2010 || La Silla || D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte || res2:5 ||  —
|-id=152 bgcolor=#C2E0FF
| 471152 || || 19 de març de 2010 || La Silla || D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte || SDO ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 471153 || || 16 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 471154 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#C2E0FF
| 471155 || || 14 d'abril de 2010 || La Silla || D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte || centaure ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 471156 || || 14 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 471157 || || 8 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 471158 || || 9 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 471159 || || 15 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 471160 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 471161 || || 17 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 471162 || || 1 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 471163 || || 25 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 471164 || || 25 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#C2E0FF
| 471165 || || 21 d'abril de 2010 || Las Campanas || S. S. Sheppard, R. Poleski, A. Udalski, C. Trujillo || plutino? ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 471166 || || 26 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 471167 || || 25 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 471168 || || 1 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 471169 || || 4 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 471170 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 471171 || || 3 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#C2E0FF
| 471172 || || 12 de maig de 2010 || La Silla || D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte || res2:5 ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 471173 || || 24 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 471174 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 471175 || || 13 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 471176 || || 20 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 471177 || || 9 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 471178 || || 13 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 471179 || || 17 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 471180 || || 18 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 471181 || || 19 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 471182 || || 22 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 471183 || || 24 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 471184 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#fefefe
| 471185 || || 25 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 471186 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 471187 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 471188 || || 2 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 471189 || || 2 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 471190 || || 10 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 471191 || || 1 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 471192 || || 24 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 471193 || || 1 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 471194 || || 3 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 471195 || || 20 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#C2E0FF
| 471196 || || 14 d'agost de 2010 || La Silla || D. L. Rabinowitz, M. E. Schwamb, S. Tourtellotte || cubewano ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 471197 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#fefefe
| 471198 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#FA8072
| 471199 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#fefefe
| 471200 || || 28 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

471201-471300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 471201 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 471202 || || 14 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 471203 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#fefefe
| 471204 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#fefefe
| 471205 || || 14 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#fefefe
| 471206 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 471207 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#fefefe
| 471208 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 471209 || || 14 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#C2E0FF
| 471210 || || 3 de novembre de 2010 || La Silla || D. L. Rabinowitz, M. E. Schwamb, S. Tourtellotte || SDO ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 471211 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#fefefe
| 471212 || || 4 de novembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 471213 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#C2FFFF
| 471214 || || 7 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=215 bgcolor=#C2FFFF
| 471215 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=216 bgcolor=#FA8072
| 471216 || || 10 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#fefefe
| 471217 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#fefefe
| 471218 || || 31 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 471219 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#fefefe
| 471220 || || 18 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 471221 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#fefefe
| 471222 || || 30 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#fefefe
| 471223 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#fefefe
| 471224 || || 31 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#fefefe
| 471225 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 471226 || || 11 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#fefefe
| 471227 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 471228 || || 4 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 471229 || || 12 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 471230 || || 17 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 471231 || || 12 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 471232 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 471233 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 471234 || || 10 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#fefefe
| 471235 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 471236 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#C7FF8F
| 471237 || || 3 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || centaure ||  —
|-id=238 bgcolor=#fefefe
| 471238 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#E9E9E9
| 471239 || || 2 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#FFC2E0
| 471240 || || 24 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || APOPHA ||  —
|-id=241 bgcolor=#FFC2E0
| 471241 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APOPHA ||  —
|-id=242 bgcolor=#FA8072
| 471242 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 471243 || || 25 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 471244 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#fefefe
| 471245 || || 25 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#fefefe
| 471246 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 471247 || || 15 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#fefefe
| 471248 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#fefefe
| 471249 || || 13 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#fefefe
| 471250 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#fefefe
| 471251 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#fefefe
| 471252 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#fefefe
| 471253 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 471254 || || 28 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 471255 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#fefefe
| 471256 || || 24 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 471257 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#fefefe
| 471258 || || 12 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#fefefe
| 471259 || || 12 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#E9E9E9
| 471260 || || 13 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 471261 || || 29 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#fefefe
| 471262 || || 30 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#fefefe
| 471263 || || 8 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 471264 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 471265 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 471266 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 471267 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 471268 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 471269 || || 9 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 471270 || || 10 de gener de 2002 || Cima Ekar || ADAS ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 471271 || || 4 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#C2E0FF
| 471272 || || 27 de març de 2011 || La Silla || La Silla Obs. || centaure ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 471273 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#fefefe
| 471274 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 471275 || || 27 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 471276 || || 28 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 471277 || || 28 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 471278 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 471279 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 471280 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 471281 || || 29 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 471282 || || 11 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#fefefe
| 471283 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 471284 || || 14 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 471285 || || 14 de maig de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 471286 || || 11 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 471287 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#C2E0FF
| 471288 || || 2 d'abril de 2011 || La Silla || La Silla Obs. || cubewano? ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 471289 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 471290 || || 11 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 471291 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 471292 || || 5 d'abril de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 471293 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 471294 || || 28 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 471295 || || 13 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 471296 || || 13 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 471297 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 471298 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 471299 || || 22 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 471300 || || 23 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

471301-471400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 471301 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 471302 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 471303 || || 4 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 471304 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 471305 || || 11 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 471306 || || 23 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 471307 || || 22 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 471308 || || 2 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#fefefe
| 471309 || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 471310 || || 27 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 471311 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 471312 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 471313 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 471314 || || 26 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 471315 || || 5 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 471316 || || 3 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 471317 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#C2E0FF
| 471318 || || 3 de maig de 2011 || La Silla || La Silla Obs. || cubewano? ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 471319 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 471320 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 471321 || || 1 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 471322 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#FFC2E0
| 471323 || || 26 de maig de 2011 || Siding Spring || SSS || APOPHA ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 471324 || || 21 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#C2E0FF
| 471325 || || 31 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || centaure ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 471326 || || 1 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 471327 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 471328 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 471329 || || 18 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 471330 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 471331 || || 24 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 471332 || || 26 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 471333 || || 13 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#fefefe
| 471334 || || 12 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#C7FF8F
| 471335 || || 25 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || centaure ||  —
|-id=336 bgcolor=#fefefe
| 471336 || || 15 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#d6d6d6
| 471337 || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 471338 || || 4 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#C7FF8F
| 471339 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || centaure ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 471340 || || 3 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 471341 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 471342 || || 23 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 471343 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 471344 || || 31 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 471345 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 471346 || || 24 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#fefefe
| 471347 || || 9 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 471348 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 471349 || || 29 d'agost de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 471350 || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 471351 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#d6d6d6
| 471352 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#fefefe
| 471353 || || 12 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 471354 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 471355 || || 26 d'agost de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 471356 || || 23 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 471357 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 471358 || || 7 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 471359 || || 4 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 471360 || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 471361 || || 2 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 471362 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 471363 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#d6d6d6
| 471364 || || 17 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 471365 || || 20 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 471366 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 471367 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 471368 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 471369 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#fefefe
| 471370 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 471371 || || 4 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 471372 || || 11 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 471373 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 471374 || || 12 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 471375 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 471376 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 471377 || || 8 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 471378 || || 26 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 471379 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 471380 || || 9 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 471381 || || 28 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 471382 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 471383 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 471384 || || 28 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 471385 || || 25 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 471386 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 471387 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 471388 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 471389 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 471390 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 471391 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 471392 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 471393 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 471394 || || 23 de febrer de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 471395 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 471396 || || 21 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 471397 || || 21 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 471398 || || 9 de febrer de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 471399 || || 26 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 471400 || || 25 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

471401-471500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 471401 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 471402 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 471403 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 471404 || || 26 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 471405 || || 17 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#fefefe
| 471406 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 471407 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 471408 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 471409 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 471410 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 471411 || || 17 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 471412 || || 3 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 471413 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 471414 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 471415 || || 17 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 471416 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 471417 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 471418 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 471419 || || 11 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 471420 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 471421 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 471422 || || 8 d'agost de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 471423 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 471424 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 471425 || || 16 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 471426 || || 12 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 471427 || || 2 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#d6d6d6
| 471428 || || 14 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 471429 || || 22 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#FA8072
| 471430 || || 22 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#fefefe
| 471431 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 471432 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 471433 || || 25 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 471434 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 471435 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#fefefe
| 471436 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 471437 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 471438 || || 31 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 471439 || || 24 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 471440 || || 27 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 471441 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 471442 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 471443 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 471444 || || 26 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 471445 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 471446 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 471447 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 471448 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 471449 || || 31 de juliol de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 471450 || || 21 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#fefefe
| 471451 || || 26 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 471452 || || 13 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 471453 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 471454 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 471455 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 471456 || || 20 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 471457 || || 12 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 471458 || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 471459 || || 8 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 471460 || || 19 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 471461 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 471462 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 471463 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 471464 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 471465 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 471466 || || 28 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 471467 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 471468 || || 20 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 471469 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 471470 || || 7 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 471471 || || 22 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#fefefe
| 471472 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 471473 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 471474 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 471475 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 471476 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 471477 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 471478 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 471479 || || 26 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 471480 || || 14 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 471481 || || 15 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 471482 || || 20 de novembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 471483 || || 20 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 471484 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 471485 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 471486 || || 18 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#FFC2E0
| 471487 || || 3 de novembre de 2011 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 471488 || || 19 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 471489 || || 26 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 471490 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 471491 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 471492 || || 16 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#d6d6d6
| 471493 || || 27 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 471494 || || 24 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 471495 || || 20 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 471496 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 471497 || || 27 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 471498 || || 25 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 471499 || || 6 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#fefefe
| 471500 || || 24 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

471501-471600 

|-bgcolor=#FA8072
| 471501 || || 5 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 471502 || || 18 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#C2FFFF
| 471503 || || 28 de gener de 2010 || WISE || WISE || L4 ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 471504 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#fefefe
| 471505 || || 30 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 471506 || || 17 de gener de 2012 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#fefefe
| 471507 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#fefefe
| 471508 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#fefefe
| 471509 || || 2 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 471510 || || 26 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 471511 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#C7FF8F
| 471512 || || 1 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || centaure ||  —
|-id=513 bgcolor=#C7FF8F
| 471513 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || centaure ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 471514 || || 21 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#fefefe
| 471515 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 471516 || || 23 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#fefefe
| 471517 || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || ADAS ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 471518 || || 9 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#fefefe
| 471519 || || 16 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#fefefe
| 471520 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#fefefe
| 471521 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#fefefe
| 471522 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#fefefe
| 471523 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#fefefe
| 471524 || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 471525 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#fefefe
| 471526 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#fefefe
| 471527 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#fefefe
| 471528 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 471529 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 471530 || || 1 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#fefefe
| 471531 || || 28 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#fefefe
| 471532 || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#fefefe
| 471533 || || 15 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#fefefe
| 471534 || || 20 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#fefefe
| 471535 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 471536 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 471537 || || 29 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 471538 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#fefefe
| 471539 || || 16 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#fefefe
| 471540 || || 16 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 471541 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 471542 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 471543 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 471544 || || 8 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#FA8072
| 471545 || || 11 de juny de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#fefefe
| 471546 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 471547 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 471548 || || 10 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 471549 || || 14 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 471550 || || 24 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#fefefe
| 471551 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#fefefe
| 471552 || || 12 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 471553 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#fefefe
| 471554 || || 16 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 471555 || || 29 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 471556 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 471557 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 471558 || || 22 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 471559 || || 16 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 471560 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 471561 || || 18 de juliol de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 471562 || || 28 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 471563 || || 8 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 471564 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 471565 || || 14 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 471566 || || 24 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 471567 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 471568 || || 23 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 471569 || || 18 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 471570 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#fefefe
| 471571 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 471572 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 471573 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 471574 || || 6 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 471575 || || 25 d'agost de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 471576 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 471577 || || 25 d'agost de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 471578 || || 8 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 471579 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 471580 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 471581 || || 23 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#fefefe
| 471582 || || 13 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 471583 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 471584 || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 471585 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 471586 || || 8 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 471587 || || 24 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 471588 || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 471589 || || 24 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 471590 || || 6 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 471591 || || 16 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 471592 || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 471593 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 471594 || || 1 de maig de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 471595 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 471596 || || 30 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 471597 || || 28 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 471598 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 471599 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 471600 || || 17 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

471601-471700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 471601 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 471602 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 471603 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 471604 || || 2 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 471605 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#fefefe
| 471606 || || 20 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 471607 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 471608 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 471609 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 471610 || || 2 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 471611 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#FA8072
| 471612 || || 16 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 471613 || || 16 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 471614 || || 30 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 471615 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 471616 || || 22 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 471617 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 471618 || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 471619 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 471620 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 471621 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 471622 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 471623 || || 15 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 471624 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 471625 || || 10 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 471626 || || 8 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 471627 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 471628 || || 6 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 471629 || || 25 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 471630 || || 26 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 471631 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 471632 || || 23 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 471633 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 471634 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 471635 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 471636 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 471637 || || 25 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 471638 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 471639 || || 21 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 471640 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#d6d6d6
| 471641 || || 17 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 471642 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 471643 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 471644 || || 17 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 471645 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 471646 || || 21 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 471647 || || 26 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#d6d6d6
| 471648 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 471649 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 471650 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 471651 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 471652 || || 25 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 471653 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 471654 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 471655 || || 7 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 471656 || || 12 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 471657 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 471658 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 471659 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 471660 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 471661 || || 13 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 471662 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 471663 || || 24 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 471664 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 471665 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 471666 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 471667 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 471668 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 471669 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 471670 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 471671 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 471672 || || 9 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 471673 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 471674 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 471675 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 471676 || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 471677 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 471678 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 471679 || || 21 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 471680 || || 24 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 471681 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 471682 || || 28 d'agost de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 471683 || || 4 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 471684 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 471685 || || 24 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 471686 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 471687 || || 25 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 471688 || || 17 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 471689 || || 24 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 471690 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 471691 || || 22 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#fefefe
| 471692 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 471693 || || 4 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 471694 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 471695 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 471696 || || 25 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 471697 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 471698 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 471699 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 471700 || || 16 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

471701-471800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 471701 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 471702 || || 28 de juliol de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 471703 || || 8 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 471704 || || 27 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 471705 || || 11 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 471706 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 471707 || || 7 de febrer de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 471708 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 471709 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 471710 || || 11 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#d6d6d6
| 471711 || || 15 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 471712 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 471713 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 471714 || || 7 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 471715 || || 4 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 471716 || || 26 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 471717 || || 13 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 471718 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 471719 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 471720 || || 7 de desembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 471721 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 471722 || || 21 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#d6d6d6
| 471723 || || 25 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 471724 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 471725 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 471726 || || 18 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 471727 || || 14 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 471728 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 471729 || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 471730 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 471731 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 471732 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 471733 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 471734 || || 23 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 471735 || || 27 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 471736 || || 9 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 471737 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 471738 || || 24 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 471739 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 471740 || || 1 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 471741 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 471742 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 471743 || || 26 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 471744 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 471745 || || 5 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 471746 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 471747 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 471748 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 471749 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 471750 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 471751 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 471752 || || 29 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 471753 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 471754 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 471755 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 471756 || || 24 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 471757 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 471758 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 471759 || || 15 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 471760 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 471761 || || 6 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 471762 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 471763 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#E9E9E9
| 471764 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 471765 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 471766 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 471767 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 471768 || || 11 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 471769 || || 10 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 471770 || || 11 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 471771 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 471772 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 471773 || || 6 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 471774 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 471775 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 471776 || || 10 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 471777 || || 21 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 471778 || || 21 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 471779 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 471780 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 471781 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 471782 || || 30 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 471783 || || 14 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 471784 || || 11 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 471785 || || 14 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#d6d6d6
| 471786 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 471787 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 471788 || || 13 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 471789 || || 19 de novembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#E9E9E9
| 471790 || || 26 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 471791 || || 20 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 471792 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 471793 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 471794 || || 6 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 471795 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 471796 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 471797 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#d6d6d6
| 471798 || || 6 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 471799 || || 21 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#d6d6d6
| 471800 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

471801-471900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 471801 || || 14 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 471802 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 471803 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 471804 || || 22 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 471805 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 471806 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 471807 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#E9E9E9
| 471808 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 471809 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 471810 || || 1 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 471811 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 471812 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#d6d6d6
| 471813 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#d6d6d6
| 471814 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 471815 || || 18 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 471816 || || 19 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 471817 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 471818 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 471819 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 471820 || || 26 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 471821 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 471822 || || 14 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 471823 || || 24 de novembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 471824 || || 25 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 471825 || || 18 de setembre de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 471826 || || 6 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 471827 || || 14 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 471828 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 471829 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 471830 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 471831 || || 18 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 471832 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 471833 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 471834 || || 5 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 471835 || || 25 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 471836 || || 19 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#d6d6d6
| 471837 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 471838 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 471839 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 471840 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 471841 || || 18 de juliol de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 471842 || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#d6d6d6
| 471843 || || 2 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 471844 || || 31 de desembre de 2008 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 471845 || || 14 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 471846 || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 471847 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 471848 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 471849 || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 471850 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 471851 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 471852 || || 13 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 471853 || || 23 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 471854 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 471855 || || 20 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 471856 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#E9E9E9
| 471857 || || 10 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#d6d6d6
| 471858 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 471859 || || 1 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 471860 || || 19 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#d6d6d6
| 471861 || || 8 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 471862 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 471863 || || 18 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 471864 || || 16 d'octubre de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 471865 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 471866 || || 7 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#d6d6d6
| 471867 || || 21 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 471868 || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 471869 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 471870 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 471871 || || 17 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#fefefe
| 471872 || || 8 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 471873 || || 20 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 471874 || || 24 de juliol de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 471875 || || 20 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 471876 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 471877 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 471878 || || 19 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 471879 || || 31 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 471880 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#d6d6d6
| 471881 || || 24 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 471882 || || 30 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 471883 || || 17 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#C2FFFF
| 471884 || || 9 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 471885 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 471886 || || 20 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 471887 || || 19 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 471888 || || 9 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 471889 || || 29 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 471890 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 471891 || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 471892 || || 14 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 471893 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 471894 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 471895 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 471896 || || 17 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 471897 || || 6 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 471898 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 471899 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 471900 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

471901-472000 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 471901 || || 19 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 471902 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 471903 || || 12 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#C2FFFF
| 471904 || || 19 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 471905 || || 28 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 471906 || || 10 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#C2FFFF
| 471907 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 471908 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 471909 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 471910 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 471911 || || 4 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#d6d6d6
| 471912 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#d6d6d6
| 471913 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 471914 || || 10 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 471915 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#fefefe
| 471916 || || 7 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 471917 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 471918 || || 20 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 471919 || || 3 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 471920 || || 30 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#C2E0FF
| 471921 || || 17 de març de 2013 || Cerro Tololo || S. S. Sheppard, C. Trujillo || cubewano? ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 471922 || || 10 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 471923 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#fefefe
| 471924 || || 23 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 471925 || || 16 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#FFC2E0
| 471926 || || 28 de maig de 2013 || Haute Provence || Haute-Provence Obs. || APOPHA ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 471927 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 471928 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 471929 || || 18 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#fefefe
| 471930 || || 7 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#C7FF8F
| 471931 || || 12 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || centaure ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 471932 || || 18 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 471933 || || 22 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 471934 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#fefefe
| 471935 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#fefefe
| 471936 || || 10 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#fefefe
| 471937 || || 2 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 471938 || || 15 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 471939 || || 31 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#fefefe
| 471940 || || 24 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#fefefe
| 471941 || || 4 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 471942 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 471943 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#fefefe
| 471944 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 471945 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 471946 || || 19 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#fefefe
| 471947 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#fefefe
| 471948 || || 15 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#fefefe
| 471949 || || 10 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#fefefe
| 471950 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#fefefe
| 471951 || || 5 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 471952 || || 13 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#fefefe
| 471953 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#C2E0FF
| 471954 || || 8 de setembre de 2013 || Cerro Tololo-DEC || CTIO-DECam || cubewano? ||  —
|-id=955 bgcolor=#fefefe
| 471955 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#FFC2E0
| 471956 || || 29 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=957 bgcolor=#fefefe
| 471957 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 471958 || || 28 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#fefefe
| 471959 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#fefefe
| 471960 || || 27 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 471961 || || 15 de desembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#fefefe
| 471962 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#fefefe
| 471963 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#fefefe
| 471964 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#fefefe
| 471965 || || 18 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#fefefe
| 471966 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#fefefe
| 471967 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 471968 || || 21 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#fefefe
| 471969 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#fefefe
| 471970 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 471971 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#fefefe
| 471972 || || 6 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#fefefe
| 471973 || || 19 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#fefefe
| 471974 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#fefefe
| 471975 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 471976 || || 3 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#fefefe
| 471977 || || 25 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#fefefe
| 471978 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#fefefe
| 471979 || || 14 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#fefefe
| 471980 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#fefefe
| 471981 || || 27 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#fefefe
| 471982 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 471983 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#FFC2E0
| 471984 || || 24 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=985 bgcolor=#fefefe
| 471985 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#fefefe
| 471986 || || 17 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#fefefe
| 471987 || || 21 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#fefefe
| 471988 || || 1 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#fefefe
| 471989 || || 17 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 471990 || || 13 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#fefefe
| 471991 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#fefefe
| 471992 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#fefefe
| 471993 || || 8 de setembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 471994 || || 14 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#fefefe
| 471995 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#fefefe
| 471996 || || 20 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#fefefe
| 471997 || || 11 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#fefefe
| 471998 || || 20 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#fefefe
| 471999 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#fefefe
| 472000 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (470001)-(475000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (470001-480000)